Замдберг — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Замдберг, Изо́льд Ю́дович (более известен как Илья Зверев; 1926—1966) — русский советский писатель, очеркист.
 Замдберг, Мария Изольдовна (более известна под фамилией Зверева; род. 1950) — советская и российская сценаристка, деятель кинематографа, дочь И. Ю. Замдберга.